Дрюэ́ (, ) — французская фамилия. Известные носители:
 Дрюэ, Анри (1799—1855) — швейцарский политик, в 1850 году президент Швейцарии.
 Дрюэ, Изабель (род. 1979) — французская оперная певица, меццо-сопрано.